Михаил Петков може да се отнася за:

 Михаил Петков (1850 – 1921) – български източнокатолически духовник;
 Михаил Петков (1888 – 1961) – български лекар.